Жаркаинский район (; со второй половины 19 - века на ее территории (с небольшим изменением) располагался Таракты - Ногайская волость, затем переименованная в Жаркаинскую. В тридцатые годы 20-века подверглась укрупнению в Бесобинскую, далее в Тас - Уткульскую волость. С 1930 по 1955 годы в составе Есильского района. С началом освоения целины 1955 года до 1963 года Баранкульский район, до 1997 года  Державинский район. С 1997 года возвратили первоначальное название - Жаркаинский район ) — административная единица Акмолинской области Казахстана. Административный центр — город Державинск.

География 
Жаркаинский район расположен в юго-западной части Акмолинской области Республики Казахстан. Граничит в юго-западной части с Костанайской областью, на севере — с Есильским районом, на востоке — с Жаксынским и Атбасарским районами.

Город Державинск расположен на берегу р. Ишим, богатый рыбными запасами. К достопримечательностям можно отнести «красную мазарку», березовую рощу, озера с. Шойындыколь, богатство флоры и фауны. «Красная мазарка» единственный оставшийся в живых архитектурный памятник в районе, интересен «премудростями» производства материалов, кирпич не хуже огнеупорного.

Территория — 12,1 тыс. км², что составляет 8,2 процента территории области. Население района на — 14730 человек, из них городское −6159 человек (41,8 %), сельское — 8571 человек (58,2 %). Плотность населения в среднем 1,2 человек на 1 км². На территории района находится 22 населенных пункта, объединённых в 5 сельских округов, 11 сел и 1 городского округа.

Природно-климатические условия.

Рельеф территории района разнообразен: большую часть занимают степи, мелкосопочники, равнинные слаборасчлененные и речные долины.

Растительность представлена степными видами разнотравья и соответственно ландшафтом, березовыми лесами.

На территории района имеются березовая роща, где размешен загородный летний лагерь «Ак кайын», живописные места на территории Шойындыкольского сельского округа.

Животный мир района отличается значительным богатством и разнообразием. Обитают такие виды животных, как косуля, сайгак, волк, лисица-корсак, заяц, барсук, сурок, суслик, хорек, еж, степной тушканчик, мышь и др. В камышовых зарослях встречаются ондатра и кабан.

Климат резко континентальный и крайне засушливый. Лето короткое, теплое, зима продолжительная, морозная, с сильными ветрами и метелями. Минимальная температура воздуха составляет свыше минус 40˚С, максимальная достигает плюс 44˚С. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 265 мм. Скорость ветра — 5,3 м/сек, температура воздуха колеблется от +2,3 до 6,2 градусов, влажность составляет 70 %. Весна характеризуется заморозками, летние температуры вызывают испарение влаги, а следовательно, иссушение почвы, что существенно влияет на урожайность зерновых культур. Равнинный рельеф территории района и отсутствие лесов способствует деятельности ветров.

Полезные ископаемые.

В 1964—1968 годах на территории района были открыты запасы хромовых руд. На территории района имеются песчаные и каменистые карьеры, качественная белая глина.

Территория Жаркаинского района расположена в зоне сухих степей, где получил развитие каштановый тип почвообразования, подтип каштановых почв.

Водные ресурсы.

Сухость климата и преобладание равнинного рельефа обуславливают слабое развитие гидрографической сети. Основным водным источником района является транзитный участок реки Ишим с небольшими левобережными притоками Кен и Коке. Помимо, в пределах района протекают верховья ряд временных водотоков, имеющих сток только в период весеннего половодья (Карынсалды. Сарыозен, Мойылды, Жиланды). Реки являются типичными равнинными водотоками и лишь в местах выхода твердых коренных пород реки приобретают характер стремительных потоков (р. Ишим).

Имеются озера Барлыколь, Шоптыколь, Шункырколь, Балуанколь, Токара, Коскаколь, Айдырколь, Шункурколь, Сабынды, Жарколь, Шойындыколь, урочище Бирюктал и множество мелких озёр, питаемых исключительно талыми водами- Обалы кол, Акша кол, Алтын кол, Масалы кол.

Население 

Урбанизация

В городских условиях проживало 43,45% населения района (2021 г.).

Национальный состав 
Национальный состав района на начало 2021 года:

Половозрастной состав 

По данным Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года:

 Мужчин — 7 510 (48,69%). Женщин — 7 913 (51,31%).

История 
Указом правительствующего Сената № 19871 от 12 мая 1859 года вместо упраздненного Кишмурунского приказа открыт Атбасарский. В него вошли 4 существовавших Баганалинских и вновь открываемые Алеке - Байдалинская, Туртугул - Козгановская, Таракты - Ногаевская волости. В 1922 году Таракты - Ногаевская и Кентюбекская волости объединены в Бесобинскую. 6 марта 1923 года Бесобинская и Жаркаинская волости укрупнены в Тас - Уткульскую. 17 января 1928 года Атбасарский уезд ликвидирован. Атбасарская и Тас - Уткульская волости образовали Атбасарский район. 26 июля 1930 года из Пролетарского и 18 аулов Атбасарского районов создан Есильский район. Он просуществовал до поднятия целинных земель в 1955 году. Баранкульский район был создан 22 октября 1955 года Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР путём выделения из Есильского района. При образовании Целинного края в 1963 году район переименовали в «Державинский». Накануне открытия Тургайской области в 1969 году были переданы во вновь создаваемый Жанадалинский район совхозы: «Ростовский», «Баранкульский», «Нахимовский», им. Ленинского комсомола, им. Фурманова, им. Гагарина, им. Титова, им. 21-съезда КПСС. В 1997 году в связи с упразднением Торгайской области во второй раз Жанадалинский район вошел в состав уже Жаркаинского района. Район взял имя старой Державинки, которая основана на переселенческом участке Чолак-Талдык-Кенский в 1909 году выходцами из Екатеринославской и Таврической губернии Малороссии. С 1910 года поселению придан статус: « самостоятельное общественное управление на правах волостного». Старая Державинка как населенный пункт опустела в 1931 году.Во время освоения целинных и залежных земель недалеко от неё расположился совхоз «Державинский». Совхоз расположен на самом крутом изгибе реки Есиль при развороте на север, почти параллельно 36 меридиана. Осенью 1956 году при переносе районного центра из села Баранкуль, новый поселок назвали Державинское. С 25 апреля 1963 года он имел статус «поселок городского типа». А с 13 августа 1966 года, с учётом гражданского населения ракетной дивизии стратегического назначения, — город Державинск. 38-дивизия РВСН располагалась на территории Жанадалинского и Державинского районов с 1964 по 1997 гг. В 1997 году район был переименован в Жаркаинский с административным центром г. Державинск. Слово «Жаркаин» в переводе с казахского означает «береза у обрыва».

Административное деление 

Жаркаинский район как административно-территориальная единица включает в свой состав 1 город, 5 сельских округов и 11 сёл.

Населённые пункты 

В Жаркаинском районе 23 населённых пунктов (1 город и 22 села).

В 1989 году в Жаркаинском районе насчитывалось — 35 населённых пунктов.

Упразднённые населённые пункты 

 село Актобе — ликвидировано в 2005 году.
 село Балуанколь — ликвидировано в 2005 году.
 село Гагаринское — ликвидировано в 2005 году.
 село Кызылтал — ликвидировано в 2005 году.
 село Савиновка — ликвидировано в 2005 году.
 село Шалгай — ликвидировано в 2005 году.
 село Западное — ликвидировано в 2009 году.
 село Маяк — ликвидировано в 2009 году.

Инфраструктура 
Специализация экономики района.

По географическому расположению и природно-климатическим условиям Жаркаинский район стал одним из производителей в Акмолинской области по выращиванию твердых сортов пшеницы.

Специализация региона - зерновое производство, животноводство и переработка сельскохозяйственной продукции, ремонт сельскохозяйственной техники. По территории района проходит железная дорога Есиль — Аркалык.

Примечания

Ссылки 
 Информация о районе на сайте области

Жаркаинский район